Jméno a příjmení Ján Daniš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ján Daniš (kněz) (1753–1829) – slovenský římskokatolický kněz, velkoprobošt rožňavské kapituly a od roku 1827 titulární biskup dulcinský 
 Ján Daniš (poslanec) (1919–???) – slovenský komunistický poslanec 
 Ján Daniš (zápasník) (* 1985) – slovenský juniorský zápasník, vícenásobný mistr Slovenska 
 Ján Daniš (závodník) – slovenský automobilový závodník

podobné
 Jan Daniš – rodné jméno Jana Lipy, českého olašského krále